Dattenberg ist ein geographischer Name:
 Dattenberg, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Dattenberg (Landau an der Isar), Gemeindeteil von Landau an der Isar im Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern
 Dattenberg (Essen), Straße in Essen-Byfang in Nordrhein-Westfalen
 Rentmauer Dattenberg, ehemalige Befestigungsanlage unbekannter Zeitstellung ca. 1,5 km südwestlich des Glashüttener Ortsteils Schloßborn im Hochtaunuskreis in Hessen
 Burg Dattenberg, teilweise erhaltene Höhenburg am Ortsrand der Ortsgemeinde Dattenberg im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dättenberg
 Datenberg (Thüringer Wald)
 Simone Dattenberger (* 1956) deutsche Germanistin, Soziologin, Politologin, Historikerin